El término pedimento puede referirse, en esta enciclopedia:

En geomorfología
al pedimento, un glacis de pendiente suave que conforma una rampa de erosión;

En administración y Derecho
a un pedimento o petición judicial, una manifestación oral o escrita de algo que se pide a un órgano jurisdiccional.